Соревнования в плавании на дистанции 200 метров комплексным плаванием у мужчин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 пройдут 5 и 6 августа 2018 года.

Рекорды 
До начала соревнований рекорды были следующие.

Результаты

Предварительные заплывы 
Предварительные заплывы стартовали 5 августа в 09:30 по местному времени.

Полуфиналы 
Полуфиналы стартовали 5 августа в 18:26 по местному времени.

Полуфинал 1

Полуфинал 2 

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018